|-
|(20001)||1991 CM|| align=right|12,1|| align=right|3,120|| align=right|0,114|| align=right|17,04|| align=right|5,510||MBA||5. februar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(20002)||1991 EM|| align=right|13,8|| align=right|3,196|| align=right|0,139|| align=right|20,23|| align=right|5,713||MBA||10. marec 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20003)||1991 EX2|| align=right|14,8|| align=right|2,264|| align=right|0,006|| align=right|8,04|| align=right|3,407||MBA||11. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|20004 Audrey-Lucienne||1991 GS6|| align=right|14,4|| align=right|2,262|| align=right|0,097|| align=right|9,84|| align=right|3,402||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20005)||1991 GL7|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,045|| align=right|3,95|| align=right|3,536||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|20006 Albertus Magnus||1991 GH11|| align=right|14,0|| align=right|3,094|| align=right|0,199|| align=right|2,45|| align=right|5,441||MBA||11. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|20007 Marybrown||1991 LR|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,233|| align=right|14,97|| align=right|3,674||MBA||7. junij 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(20008)||1991 NG3|| align=right|13,7|| align=right|2,565|| align=right|0,197|| align=right|11,46|| align=right|4,108||MBA||4. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20009)||1991 OY|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,209|| align=right|8,63|| align=right|4,086||MBA||18. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(20010)||1991 PN2|| align=right|15,5|| align=right|2,468|| align=right|0,176|| align=right|4,15|| align=right|3,878||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20011)||1991 PD13|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,222|| align=right|2,80|| align=right|4,181||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|20012 Ranke||1991 RV4|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,115|| align=right|2,61|| align=right|4,236||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(20013)||1991 RT26|| align=right|13,0|| align=right|2,618|| align=right|0,168|| align=right|13,20|| align=right|4,235||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(20014)||1991 RM29|| align=right|13,5|| align=right|2,605|| align=right|0,240|| align=right|12,25|| align=right|4,203||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(20015)||1991 SR|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,109|| align=right|15,24|| align=right|4,224||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|20016 Rietschel||1991 TU13|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,118|| align=right|8,00|| align=right|4,298||MBA||8. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(20017)||1991 TF14|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,117|| align=right|5,52|| align=right|4,077||MBA||2. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(20018)||1991 UJ2|| align=right|14,1|| align=right|2,307|| align=right|0,157|| align=right|5,34|| align=right|3,502||MBA||29. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20019)||1991 VN|| align=right|15,1|| align=right|2,673|| align=right|0,337|| align=right|2,19|| align=right|4,369||MBA||2. november 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(20020)||1991 VT|| align=right|13,4|| align=right|2,601|| align=right|0,193|| align=right|15,59|| align=right|4,195||MBA||4. november 1991||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(20021)||1991 VM6|| align=right|13,3|| align=right|2,615|| align=right|0,071|| align=right|15,70|| align=right|4,229||MBA||6. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20022)||1991 VO7|| align=right|16,0|| align=right|2,636|| align=right|0,103|| align=right|2,07|| align=right|4,278||MBA||3. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20023)||1992 AR|| align=right|14,0|| align=right|2,635|| align=right|0,182|| align=right|10,67|| align=right|4,276||MBA||9. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(20024)||1992 BT2|| align=right|12,9|| align=right|2,650|| align=right|0,137|| align=right|13,87|| align=right|4,314||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20025)||1992 DU7|| align=right|13,0|| align=right|2,950|| align=right|0,095|| align=right|2,44|| align=right|5,066||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20026)||1992 EP11|| align=right|14,9|| align=right|2,854|| align=right|0,035|| align=right|2,73|| align=right|4,821||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20027)||1992 EY14|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,181|| align=right|7,86|| align=right|5,492||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20028)||1992 EZ21|| align=right|14,7|| align=right|2,836|| align=right|0,059|| align=right|11,34|| align=right|4,775||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20029)||1992 EB24|| align=right|15,1|| align=right|2,927|| align=right|0,079|| align=right|1,72|| align=right|5,008||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20030)||1992 EN30|| align=right|15,0|| align=right|2,341|| align=right|0,147|| align=right|6,54|| align=right|3,582||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20031)||1992 OO|| align=right|12,9|| align=right|2,342|| align=right|0,180|| align=right|25,78|| align=right|3,583||MBA||27. julij 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(20032)||1992 PU|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,110|| align=right|2,65|| align=right|3,613||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20033)||1992 PR1|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,175|| align=right|11,18|| align=right|3,752||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20034)||1992 PK2|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,150|| align=right|5,90|| align=right|5,479||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(20035)||1992 SA4|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,073|| align=right|6,65|| align=right|3,546||MBA||24. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20036)||1992 UW1|| align=right|14,3|| align=right|2,412|| align=right|0,188|| align=right|4,14|| align=right|3,746||MBA||21. oktober 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|20037 Duke||1992 UW4|| align=right|15,2|| align=right|1,884|| align=right|0,121|| align=right|22,55|| align=right|2,586||MBA||20. oktober 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(20038)||1992 UN5|| align=right|11,9|| align=right|3,983|| align=right|0,241|| align=right|19,57|| align=right|7,949||HLD||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20039)||1992 WJ|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,154|| align=right|2,57|| align=right|3,772||MBA||16. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20040)||1992 WT3|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,223|| align=right|7,49|| align=right|3,830||MBA||21. november 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(20041)||1992 YH|| align=right|13,3|| align=right|2,589|| align=right|0,194|| align=right|13,85|| align=right|4,166||MBA||18. december 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(20042)||1993 CK1|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,126|| align=right|8,57|| align=right|4,152||MBA||15. februar 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|20043 Ellenmacarthur||1993 EM|| align=right|15,4|| align=right|1,970|| align=right|0,058|| align=right|18,27|| align=right|2,764||MBA||2. marec 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20044)||1993 FV1|| align=right|13,5|| align=right|2,573|| align=right|0,103|| align=right|12,88|| align=right|4,127||MBA||23. marec 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20045)||1993 FV11|| align=right|13,2|| align=right|2,585|| align=right|0,170|| align=right|3,67|| align=right|4,155||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20046)||1993 FE15|| align=right|13,5|| align=right|2,559|| align=right|0,165|| align=right|10,21|| align=right|4,094||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20047)||1993 FD18|| align=right|13,2|| align=right|2,746|| align=right|0,273|| align=right|10,71|| align=right|4,550||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20048)||1993 FF19|| align=right|12,9|| align=right|2,709|| align=right|0,093|| align=right|9,42|| align=right|4,457||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20049)||1993 FZ20|| align=right|15,8|| align=right|2,677|| align=right|0,163|| align=right|2,01|| align=right|4,378||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20050)||1993 FO21|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,057|| align=right|4,93|| align=right|4,508||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20051)||1993 FE26|| align=right|15,3|| align=right|2,712|| align=right|0,162|| align=right|7,73|| align=right|4,466||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20052)||1993 FS27|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,080|| align=right|6,04|| align=right|4,524||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20053)||1993 FK29|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,119|| align=right|14,27|| align=right|4,300||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20054)||1993 FX37|| align=right|13,7|| align=right|2,684|| align=right|0,083|| align=right|2,84|| align=right|4,397||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20055)||1993 FB47|| align=right|15,1|| align=right|2,709|| align=right|0,088|| align=right|2,34|| align=right|4,459||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20056)||1993 FU64|| align=right|15,1|| align=right|2,702|| align=right|0,102|| align=right|4,08|| align=right|4,440||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20057)||1993 GC|| align=right|13,2|| align=right|2,691|| align=right|0,110|| align=right|12,30|| align=right|4,415||MBA||13. april 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(20058)||1993 OM8|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,130|| align=right|1,91|| align=right|5,337||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20059)||1993 OY9|| align=right|13,4|| align=right|2,986|| align=right|0,093|| align=right|9,26|| align=right|5,160||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20060)||1993 PV5|| align=right|13,1|| align=right|3,066|| align=right|0,124|| align=right|9,72|| align=right|5,369||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20061)||1993 QS1|| align=right|15,5|| align=right|2,171|| align=right|0,201|| align=right|1,81|| align=right|3,199||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20062)||1993 QB3|| align=right|14,7|| align=right|2,231|| align=right|0,300|| align=right|20,12|| align=right|3,332||MBA||20. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(20063)||1993 RC4|| align=right|13,3|| align=right|3,221|| align=right|0,074|| align=right|4,02|| align=right|5,780||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20064)||1993 RV4|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,055|| align=right|00,93|| align=right|3,265||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20065)||1993 RK5|| align=right|16,2|| align=right|2,184|| align=right|0,008|| align=right|2,15|| align=right|3,228||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20066)||1993 TM4|| align=right|13,8|| align=right|3,261|| align=right|0,011|| align=right|12,29|| align=right|5,887||MBA||8. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20067)||1993 TN24|| align=right|13,6|| align=right|3,228|| align=right|0,103|| align=right|1,80|| align=right|5,798||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20068)||1993 TE34|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,165|| align=right|3,99|| align=right|3,261||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20069)||1993 TD37|| align=right|13,5|| align=right|3,189|| align=right|0,038|| align=right|8,27|| align=right|5,693||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|20070 Koichiyuko||1993 XL|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,218|| align=right|7,17|| align=right|3,427||MBA||8. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20071)||1994 AG|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|1,49|| align=right|3,421||MBA||2. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20072)||1994 AG1|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,167|| align=right|5,13|| align=right|3,630||MBA||7. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|20073 Yumiko||1994 AN2|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,064|| align=right|6,60|| align=right|3,489||MBA||9. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi; H. Fujii
|-
|20074 Laskerschüler||1994 AF16|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,066|| align=right|7,79|| align=right|3,468||MBA||14. januar 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(20075)||1994 BX|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,097|| align=right|7,56|| align=right|3,566||MBA||19. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20076)||1994 BH1|| align=right|14,6|| align=right|2,363|| align=right|0,054|| align=right|7,84|| align=right|3,631||MBA||23. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20077)||1994 CX9|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,106|| align=right|4,21|| align=right|3,536||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20078)||1994 CO16|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,086|| align=right|6,80|| align=right|3,620||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20079)||1994 EP|| align=right|14,7|| align=right|2,432|| align=right|0,096|| align=right|4,93|| align=right|3,793||MBA||4. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20080)||1994 EO1|| align=right|13,4|| align=right|2,341|| align=right|0,144|| align=right|10,14|| align=right|3,580||MBA||7. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|20081 Occhialini||1994 EE3|| align=right|13,6|| align=right|2,454|| align=right|0,090|| align=right|7,65|| align=right|3,845||MBA||12. marec 1994||Cima Ekar||V. Goretti; M. Tombelli
|-
|(20082)||1994 EG7|| align=right|14,9|| align=right|2,416|| align=right|0,098|| align=right|7,03|| align=right|3,755||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20083)||1994 GE|| align=right|14,2|| align=right|2,417|| align=right|0,069|| align=right|7,11|| align=right|3,756||MBA||3. april 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|20084 Buckmaster||1994 GU9|| align=right|14,0|| align=right|2,301|| align=right|0,123|| align=right|21,96|| align=right|3,489||MBA||6. april 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(20085)||1994 LC|| align=right|14,4|| align=right|2,531|| align=right|0,181|| align=right|9,87|| align=right|4,026||MBA||1. junij 1994||Dynic||A. Sugie
|-
|(20086)||1994 LW|| align=right|16,9|| align=right|3,190|| align=right|0,617|| align=right|22,42|| align=right|5,696||AMR||12. junij 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20087)||1994 PC7|| align=right|13,6|| align=right|2,784|| align=right|0,085|| align=right|9,79|| align=right|4,644||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20088)||1994 PQ10|| align=right|14,1|| align=right|2,847|| align=right|0,009|| align=right|3,22|| align=right|4,803||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20089)||1994 PA14|| align=right|14,9|| align=right|2,861|| align=right|0,082|| align=right|1,53|| align=right|4,838||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20090)||1994 PN16|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,156|| align=right|12,08|| align=right|4,420||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20091)||1994 PK20|| align=right|14,2|| align=right|2,836|| align=right|0,026|| align=right|2,06|| align=right|4,776||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20092)||1994 PL22|| align=right|14,3|| align=right|2,924|| align=right|0,094|| align=right|2,40|| align=right|5,000||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20093)||1994 PN22|| align=right|14,1|| align=right|2,924|| align=right|0,096|| align=right|1,66|| align=right|4,999||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20094)||1994 PS26|| align=right|14,4|| align=right|2,861|| align=right|0,135|| align=right|11,39|| align=right|4,839||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20095)||1994 PG35|| align=right|14,2|| align=right|2,867|| align=right|0,070|| align=right|1,00|| align=right|4,853||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20096)||1994 TZ|| align=right|12,9|| align=right|3,063|| align=right|0,066|| align=right|10,02|| align=right|5,359||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20097)||1994 UL2|| align=right|11,5|| align=right|3,175|| align=right|0,123|| align=right|17,09|| align=right|5,656||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20098)||1994 WC2|| align=right|11,9|| align=right|2,779|| align=right|0,170|| align=right|10,29|| align=right|4,631||MBA||24. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20099)||1994 WB3|| align=right|13,8|| align=right|3,108|| align=right|0,192|| align=right|2,39|| align=right|5,478||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20100)||1994 XM|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,179|| align=right|1,24|| align=right|5,531||MBA||4. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20101)||1994 XM2|| align=right|12,7|| align=right|3,141|| align=right|0,041|| align=right|8,50|| align=right|5,567||MBA||1. december 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20102)||1995 BP15|| align=right|12,6|| align=right|3,108|| align=right|0,192|| align=right|18,74|| align=right|5,477||MBA||31. januar 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(20103)||1995 JK|| align=right|14,1|| align=right|2,376|| align=right|0,108|| align=right|7,15|| align=right|3,661||MBA||6. maj 1995||Cavezzo||R. Calanca
|-
|(20104)||1995 OU|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,225|| align=right|5,60|| align=right|4,066||MBA||24. julij 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(20105)||1995 OS1|| align=right|14,8|| align=right|2,477|| align=right|0,073|| align=right|2,83|| align=right|3,897||MBA||19. julij 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|20106 Morton||1995 QG|| align=right|15,4|| align=right|2,648|| align=right|0,159|| align=right|13,34|| align=right|4,308||MBA||20. avgust 1995||Dominion||D. D. Balam
|-
|(20107)||1995 QY3|| align=right|14,8|| align=right|2,474|| align=right|0,133|| align=right|4,98|| align=right|3,890||MBA||28. avgust 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(20108)||1995 QZ9|| align=right|7,9|| align=right|39,28|| align=right|0,144|| align=right|19,60|| align=right|247||PLT||29. avgust 1995||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. Chen
|-
|(20109)||1995 RJ|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,236|| align=right|9,26|| align=right|4,149||MBA||12. september 1995||McGraw-Hill||J. Tonry
|-
|(20110)||1995 SS2|| align=right|12,8|| align=right|2,666|| align=right|0,171|| align=right|12,74|| align=right|4,351||MBA||20. september 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20111)||1995 SO5|| align=right|14,2|| align=right|2,532|| align=right|0,202|| align=right|14,07|| align=right|4,028||MBA||22. september 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20112)||1995 SD31|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,109|| align=right|9,93|| align=right|4,376||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20113)||1995 SL35|| align=right|14,8|| align=right|2,626|| align=right|0,050|| align=right|22,29|| align=right|4,254||MBA||22. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20114)||1995 UQ44|| align=right|13,7|| align=right|2,578|| align=right|0,171|| align=right|12,98|| align=right|4,138||MBA||26. oktober 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(20115)||1995 VC1|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,228|| align=right|12,87|| align=right|4,369||MBA||12. november 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(20116)||1995 VE1|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,099|| align=right|3,02|| align=right|4,381||MBA||15. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20117)||1995 VN1|| align=right|13,3|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|14,82|| align=right|4,189||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20118)||1995 WX|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,085|| align=right|2,68|| align=right|4,566||MBA||17. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20119)||1995 WC2|| align=right|13,4|| align=right|2,766|| align=right|0,171|| align=right|10,30|| align=right|4,599||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|20120 Ryugatake||1995 WB5|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,155|| align=right|12,80|| align=right|4,272||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20121)||1995 WT7|| align=right|13,5|| align=right|2,673|| align=right|0,146|| align=right|12,70|| align=right|4,371||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20122)||1995 WH17|| align=right|13,9|| align=right|2,723|| align=right|0,279|| align=right|11,04|| align=right|4,493||MBA||28. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(20123)||1995 WD32|| align=right|14,6|| align=right|2,980|| align=right|0,104|| align=right|3,51|| align=right|5,144||MBA||19. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20124)||1995 WJ36|| align=right|13,6|| align=right|2,594|| align=right|0,143|| align=right|14,47|| align=right|4,176||MBA||21. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20125)||1995 YK|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,181|| align=right|10,97|| align=right|5,128||MBA||17. december 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(20126)||1995 YM9|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,112|| align=right|1,51|| align=right|5,156||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20127)||1995 YV22|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|1,60|| align=right|5,472||MBA||19. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(20128)||1996 AK|| align=right|13,5|| align=right|3,036|| align=right|0,158|| align=right|14,48|| align=right|5,289||MBA||7. januar 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(20129)||1996 BE1|| align=right|14,2|| align=right|2,850|| align=right|0,131|| align=right|4,97|| align=right|4,812||MBA||18. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20130)||1996 BO1|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,082|| align=right|8,53|| align=right|5,376||MBA||16. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20131)||1996 BP3|| align=right|13,3|| align=right|3,004|| align=right|0,097|| align=right|9,64|| align=right|5,205||MBA||27. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20132)||1996 BK13|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,249|| align=right|10,68|| align=right|4,623||MBA||21. januar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20133)||1996 CO2|| align=right|13,0|| align=right|2,993|| align=right|0,069|| align=right|10,86|| align=right|5,177||MBA||12. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20134)||1996 GT2|| align=right|13,1|| align=right|3,121|| align=right|0,164|| align=right|17,68|| align=right|5,513||MBA||8. april 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|20135 Juels||1996 JC|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,138|| align=right|00,90|| align=right|5,430||MBA||7. maj 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|20136 Eisenhart||1996 NA|| align=right|15,0|| align=right|1,931|| align=right|0,065|| align=right|24,27|| align=right|2,683||MBA||8. julij 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20137)||1996 PX8|| align=right|15,5|| align=right|2,291|| align=right|0,304|| align=right|5,87|| align=right|3,467||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20138)||1996 QP|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,142|| align=right|7,05|| align=right|3,388||MBA||17. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(20139)||1996 QU|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,259|| align=right|22,50|| align=right|3,527||MBA||19. avgust 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|20140 Costitx||1996 QT1|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,134|| align=right|8,81|| align=right|5,647||MBA||23. avgust 1996||Mallorca||M. Blasco
|-
|20141 Markidger||1996 RL5|| align=right|15,0|| align=right|2,259|| align=right|0,180|| align=right|7,13|| align=right|3,395||MBA||13. september 1996||Mallorca||M. Blasco
|-
|(20142)||1996 RC12|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,073|| align=right|4,94|| align=right|3,405||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20143)||1996 RQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,205|| align=right|6,67|| align=right|3,537||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20144)||1996 RA33|| align=right|11,3|| align=right|5,194|| align=right|0,013|| align=right|9,36|| align=right|11,84||JUT||15. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(20145)||1996 SS4|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,061|| align=right|3,75|| align=right|3,611||MBA||20. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20146)||1996 SM7|| align=right|15,2|| align=right|2,221|| align=right|0,181|| align=right|4,24|| align=right|3,310||MBA||30. september 1996||Uppsala||L. Kamel; K. Lundgren
|-
|(20147)||1996 SV7|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,149|| align=right|5,31|| align=right|3,699||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20148)||1996 TR|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|7,02|| align=right|3,622||MBA||4. oktober 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(20149)||1996 TX3|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,100|| align=right|6,07|| align=right|3,551||MBA||8. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(20150)||1996 TJ6|| align=right|14,8|| align=right|2,377|| align=right|0,195|| align=right|8,57|| align=right|3,663||MBA||5. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|20151 Utsunomiya||1996 TO6|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,227|| align=right|11,64|| align=right|3,554||MBA||5. oktober 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(20152)||1996 TQ7|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,065|| align=right|5,57|| align=right|3,471||MBA||9. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(20153)||1996 TC8|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,142|| align=right|2,09|| align=right|3,442||MBA||12. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(20154)||1996 TO10|| align=right|14,3|| align=right|2,233|| align=right|0,178|| align=right|6,12|| align=right|3,336||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|20155 Utewindolf||1996 TS11|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,236|| align=right|2,23|| align=right|3,609||MBA||13. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|20156 Herbwindolf||1996 TU11|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,098|| align=right|7,98|| align=right|3,425||MBA||13. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20157)||1996 TS18|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,088|| align=right|1,48|| align=right|3,596||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20158)||1996 TD21|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,099|| align=right|1,87|| align=right|3,527||MBA||5. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20159)||1996 TM28|| align=right|15,0|| align=right|2,350|| align=right|0,119|| align=right|6,87|| align=right|3,603||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20160)||1996 TH42|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,127|| align=right|3,28|| align=right|3,492||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20161)||1996 TR66|| align=right|7,5|| align=right|47,69|| align=right|0,400|| align=right|12,45|| align=right|330||CNT||8. oktober 1996||Mauna Kea||D. C. Jewitt; C. Trujillo; J. X. Luu; J. Chen
|-
|(20162)||1996 UD|| align=right|14,0|| align=right|2,329|| align=right|0,171|| align=right|6,44|| align=right|3,555||MBA||16. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20163)||1996 UG|| align=right|14,4|| align=right|2,315|| align=right|0,184|| align=right|8,16|| align=right|3,523||MBA||16. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|20164 Janzajíc||1996 VJ2|| align=right|15,2|| align=right|2,245|| align=right|0,152|| align=right|4,89|| align=right|3,363||MBA||9. november 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(20165)||1996 VT2|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,172|| align=right|1,58|| align=right|3,552||MBA||10. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(20166)||1996 VQ4|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|11,66|| align=right|3,725||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20167)||1996 VX4|| align=right|14,1|| align=right|2,364|| align=right|0,229|| align=right|1,88|| align=right|3,634||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20168)||1996 VY4|| align=right|14,2|| align=right|2,404|| align=right|0,173|| align=right|8,72|| align=right|3,727||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20169)||1996 VG11|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,145|| align=right|6,70|| align=right|3,514||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20170)||1996 VM30|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,207|| align=right|9,30|| align=right|3,453||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20171)||1996 WC2|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,033|| align=right|8,03|| align=right|3,681||MBA||30. november 1996||Madonna di Dossobu||L. Lai
|-
|(20172)||1996 XT16|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,159|| align=right|1,54|| align=right|3,661||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20173)||1996 XO19|| align=right|14,3|| align=right|2,575|| align=right|0,170|| align=right|4,71|| align=right|4,130||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|20174 Eisenstein||1996 XD20|| align=right|15,8|| align=right|2,428|| align=right|0,113|| align=right|6,57|| align=right|3,783||MBA||13. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20175)||1996 XJ27|| align=right|14,1|| align=right|2,635|| align=right|0,099|| align=right|11,34|| align=right|4,277||MBA||7. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20176)||1996 XK29|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,149|| align=right|9,27|| align=right|3,637||MBA||13. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20177)||1996 XP29|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,013|| align=right|3,62|| align=right|4,331||MBA||13. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20178)||1996 XE31|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,129|| align=right|10,90|| align=right|3,758||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20179)||1996 XX31|| align=right|13,6|| align=right|2,377|| align=right|0,145|| align=right|12,33|| align=right|3,665||MBA||12. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20180)||1996 YG1|| align=right|15,0|| align=right|2,485|| align=right|0,122|| align=right|12,88|| align=right|3,917||MBA||27. december 1996||Modra||Modra
|-
|(20181)||1996 YC2|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,167|| align=right|6,39|| align=right|3,449||MBA||22. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20182)||1997 AS|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,193|| align=right|5,69|| align=right|3,828||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20183)||1997 AD1|| align=right|14,9|| align=right|2,479|| align=right|0,166|| align=right|3,98|| align=right|3,903||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20184)||1997 AM4|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,154|| align=right|13,84|| align=right|4,378||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20185)||1997 AC7|| align=right|13,6|| align=right|2,708|| align=right|0,076|| align=right|12,57|| align=right|4,455||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20186)||1997 AD8|| align=right|15,7|| align=right|2,639|| align=right|0,110|| align=right|2,10|| align=right|4,285||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|20187 Janapittichová||1997 AN17|| align=right|13,4|| align=right|2,339|| align=right|0,288|| align=right|22,26|| align=right|3,577||MBA||14. januar 1997||Kleť||M. Tichý
|-
|(20188)||1997 AC18|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,099|| align=right|8,62|| align=right|4,177||MBA||15. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20189)||1997 BS2|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,171|| align=right|3,41|| align=right|4,217||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20190)||1997 BZ2|| align=right|13,8|| align=right|2,592|| align=right|0,172|| align=right|4,07|| align=right|4,171||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20191)||1997 BS3|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,131|| align=right|8,09|| align=right|4,135||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20192)||1997 BE4|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,208|| align=right|3,01|| align=right|4,228||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20193)||1997 BH8|| align=right|13,2|| align=right|2,653|| align=right|0,201|| align=right|10,55|| align=right|4,321||MBA||18. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(20194)||1997 BH9|| align=right|14,3|| align=right|2,910|| align=right|0,048|| align=right|2,67|| align=right|4,964||MBA||30. januar 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(20195)||1997 BS9|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,102|| align=right|8,28|| align=right|4,475||MBA||30. januar 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(20196)||1997 CP19|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,159|| align=right|13,24|| align=right|4,097||MBA||11. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|20197 Enriques||1997 CK22|| align=right|14,3|| align=right|2,696|| align=right|0,113|| align=right|13,68|| align=right|4,425||MBA||14. februar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20198)||1997 CL28|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,152|| align=right|2,40|| align=right|4,159||MBA||13. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20199)||1997 DR|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,026|| align=right|2,77|| align=right|4,684||MBA||28. februar 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|20200 Donbacky||1997 DW|| align=right|14,4|| align=right|2,767|| align=right|0,113|| align=right|8,29|| align=right|4,602||MBA||28. februar 1997||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(20201)||1997 EK6|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,169|| align=right|15,58|| align=right|4,182||MBA||6. marec 1997||Kleť||Klet
|-
|(20202)||1997 EC25|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,032|| align=right|5,74|| align=right|4,598||MBA||7. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20203)||1997 ED25|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,063|| align=right|6,53|| align=right|4,635||MBA||7. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|20204 Yuudurunosato||1997 EV25|| align=right|13,4|| align=right|2,736|| align=right|0,045|| align=right|4,24|| align=right|4,525||MBA||1. marec 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(20205)||1997 EJ34|| align=right|13,9|| align=right|2,717|| align=right|0,012|| align=right|3,04|| align=right|4,478||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20206)||1997 FA4|| align=right|12,3|| align=right|3,200|| align=right|0,038|| align=right|15,78|| align=right|5,723||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20207)||1997 FB4|| align=right|14,0|| align=right|2,984|| align=right|0,083|| align=right|10,15|| align=right|5,154||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20208)||1997 FC4|| align=right|13,7|| align=right|2,964|| align=right|0,087|| align=right|10,13|| align=right|5,103||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20209)||1997 FE5|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,072|| align=right|2,59|| align=right|5,006||MBA||30. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20210)||1997 GQ7|| align=right|12,5|| align=right|2,776|| align=right|0,157|| align=right|15,95|| align=right|4,624||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20211)||1997 GK8|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,103|| align=right|1,38|| align=right|5,489||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20212)||1997 GR8|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,076|| align=right|8,29|| align=right|5,288||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20213)||1997 GE20|| align=right|14,5|| align=right|2,934|| align=right|0,061|| align=right|2,28|| align=right|5,024||MBA||5. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20214)||1997 GL21|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,020|| align=right|1,49|| align=right|5,054||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20215)||1997 GQ26|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,141|| align=right|7,14|| align=right|4,681||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20216)||1997 GS27|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,119|| align=right|13,49|| align=right|4,282||MBA||9. april 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20217)||1997 GK33|| align=right|13,5|| align=right|3,034|| align=right|0,091|| align=right|7,98|| align=right|5,285||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20218)||1997 GT34|| align=right|14,6|| align=right|3,047|| align=right|0,116|| align=right|00,90|| align=right|5,318||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20219)||1997 GP36|| align=right|13,1|| align=right|2,648|| align=right|0,212|| align=right|12,27|| align=right|4,308||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20220)||1997 GA40|| align=right|13,9|| align=right|2,743|| align=right|0,095|| align=right|13,50|| align=right|4,541||MBA||7. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20221)||1997 HV8|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,094|| align=right|1,83|| align=right|5,463||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20222)||1997 HP11|| align=right|13,9|| align=right|2,923|| align=right|0,080|| align=right|1,47|| align=right|4,996||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20223)||1997 HK16|| align=right|13,9|| align=right|2,951|| align=right|0,112|| align=right|1,24|| align=right|5,068||MBA||30. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20224)||1997 JR13|| align=right|13,6|| align=right|3,236|| align=right|0,032|| align=right|8,97|| align=right|5,819||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20225)||1997 MG1|| align=right|13,3|| align=right|3,000|| align=right|0,110|| align=right|10,57|| align=right|5,196||MBA||26. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20226)||1997 NG6|| align=right|14,1|| align=right|2,993|| align=right|0,074|| align=right|11,69|| align=right|5,176||MBA||11. julij 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(20227)||1997 WS35|| align=right|13,6|| align=right|2,517|| align=right|0,078|| align=right|6,78|| align=right|3,992||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20228 Jeanmarcmari||1997 XG|| align=right|15,0|| align=right|2,211|| align=right|0,110|| align=right|00,71|| align=right|3,286||MBA||3. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(20229)||1997 XX4|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,130|| align=right|8,85|| align=right|3,651||MBA||6. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|20230 Blanchard||1997 XH5|| align=right|16,4|| align=right|2,312|| align=right|0,082|| align=right|3,57|| align=right|3,515||MBA||6. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(20231)||1997 YK|| align=right|13,3|| align=right|1,949|| align=right|0,126|| align=right|17,97|| align=right|2,720||MBA||18. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20232)||1997 YK2|| align=right|15,5|| align=right|2,142|| align=right|0,104|| align=right|3,99|| align=right|3,135||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20233)||1998 AZ6|| align=right|15,5|| align=right|2,143|| align=right|0,194|| align=right|2,03|| align=right|3,136||MBA||5. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|20234 Billgibson||1998 AV9|| align=right|15,3|| align=right|2,173|| align=right|0,065|| align=right|00,51|| align=right|3,203||MBA||6. januar 1998||Anderson Mesa||Marc W. Buie
|-
|(20235)||1998 BA7|| align=right|14,9|| align=right|2,412|| align=right|0,113|| align=right|3,28|| align=right|3,745||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20236)||1998 BZ7|| align=right|17,6|| align=right|2,038|| align=right|0,558|| align=right|6,50|| align=right|2,909||APL||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20237)||1998 CC3|| align=right|14,6|| align=right|2,150|| align=right|0,068|| align=right|3,67|| align=right|3,152||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20238)||1998 DT7|| align=right|14,7|| align=right|2,283|| align=right|0,151|| align=right|3,85|| align=right|3,449||MBA||23. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20239)||1998 DT12|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,170|| align=right|3,42|| align=right|3,551||MBA||24. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20240)||1998 DC13|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,183|| align=right|3,53|| align=right|3,296||MBA||24. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20241)||1998 DV23|| align=right|14,9|| align=right|2,368|| align=right|0,077|| align=right|8,44|| align=right|3,643||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|20242 Sagot||1998 DN27|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,106|| align=right|4,62|| align=right|3,672||MBA||27. februar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(20243)||1998 DB36|| align=right|14,0|| align=right|2,339|| align=right|0,218|| align=right|11,47|| align=right|3,577||MBA||25. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20244)||1998 EF|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,051|| align=right|10,11|| align=right|3,670||MBA||1. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20245)||1998 EL5|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,068|| align=right|7,16|| align=right|3,662||MBA||1. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|20246 Frappa||1998 ER6|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,083|| align=right|4,09|| align=right|3,479||MBA||1. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20247)||1998 EB9|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,108|| align=right|7,54|| align=right|3,839||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20248)||1998 EE10|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,152|| align=right|4,52|| align=right|3,405||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20249)||1998 EM10|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,163|| align=right|6,47|| align=right|3,416||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20250)||1998 EP11|| align=right|13,9|| align=right|2,479|| align=right|0,180|| align=right|13,39|| align=right|3,902||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov